

Pessoas
 Muriel de Zapardiel
 Muriel Gustavo Becker, futebolista brasileiro

Astronomia
 2982 Muriel

Cinema
 O Casamento de Muriel

Desambiguações de topônimos